

Села:
 Сапіжанка — Вінницька область, Жмеринський район, Джуринська сільська громада
 Сапіжанка — Львівська область, Львівський район, Кам'янка-Бузька міська громада

Залізниця:
 Сапіжанка — вузлова залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці